

Personnage 
Behring est un nom de famille notamment porté par :

 Emil Adolf von Behring (1854-1917), médecin allemand ;
 Flavio Behring (né en 1937), grand maître de jiu-jitsu brésilien ;
 Anders Behring Breivik, terroriste norvégien auteur des attentats de 2011 en Norvège.

Astronomie 
 (65685) Behring : astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi